Котуйкан — название рек в Красноярском крае России:
 Котуйкан — правый приток Котуя, 447 км.
 Котуйкан — левый приток Воеволихана, 237 км.